

Geografia
Mantaş – villaggio nel distretto di Tarso, Turchia

Musica
Mantas – pseudonimo del musicista inglese Jeffrey Dunn
Mantas – nome originale del gruppo musicale statunitense Death

Onomastica
Mantas – nome proprio di persona lituano maschile